Dagara bezieht sich auf:

Dagaare (Volk), ein Volk in Westafrika
Dagaare (Sprache), die Sprache des obigen Volkes